Eduard Jacobs (beeldhouwer)
 Eduard Jacobs (burgemeester)
 Eduard Jacobs (cabaretier)
 Edouard Jacobs (muzikant)